Groix (en bretó Groe) és un municipi insular francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.266 habitants.

Situació

Personatges il·lustres 
 Jean-Pierre Calloc'h, escriptor

Demografia 

Histograma

Administració

Referències

Enllaços externs 
 Alcaldia de Groix
 Ile-de-Groix.com
 Groix-Info
 Genealogia 
 Info Groix

Municipis del districte d'An Oriant